

Буково — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Гоце Делчев
 Буково — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай
 Буково — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан

Буково — озеро у Польщі.

Населені пункти та їхні частини

 Буково — село в гміні Мурув Опольського повіту Опольського воєводства
 Буково — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Буково — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Буково — село в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства
 Буково — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Буково — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Буково — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Буково — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Буково — колонія в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Буково — колонія в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Буково — осада в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Буково — осада в гміні Римань Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Буково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область

Примітки